Charlie Bachman ist der Name folgender Personen:

 Charlie Bachman (Footballtrainer) (1892–1985), amerikanischer Footballspieler und -trainer
 Charles Bachman (1924–2017), amerikanischer Informatiker